Bundesliga 1967/1968 był to 5. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 18 sierpnia 1967 roku, a zakończył się 28 maja 1968. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił zespół Eintrachtu Brunszwik. Nowym mistrzem Niemiec został 1. FC Nürnberg, dla którego był to pierwszy tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Hannes Löhr, który strzelił 27 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki meczów

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
1967 w Niemczech
1968 w Niemczech